Затон (, ) — населённый пункт в Дубровницко-Неретвинской жупании, Хорватия. Туристический курорт на побережье Адриатического моря. Пригород Дубровника.

География 
Расположен на берегу одноимённого залива, в 8 километрах к северо-западу от Дубровника, рядом с населённым пунктом , административно также относящимся к Дубровнику. Высота центра над уровнем моря — 16 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, число жителей Затона составляло 985 человек, из них 458 мужчин и 527 женщин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 153, лиц старше 65 лет —— 174.

Динамика численности населения Затона по данным Хорватского бюро статистики:

Примечание: данные за 2001 год уменьшены за счет отделения села ; данные за 1857, 1869, 1921, 1931, 1981 и 1991 годы включают село .

Национально-религиозный состав Затона согласно переписи населения 1991 года:

История 
Берега залива Затон покрыты густой зеленью, они были популярным местом отдыха и в далёком прошлом. Вокруг залива построили свои летние усадьбы семейства дубровницкой аристократии эпохи Возрождения: , , ,  и Лукаревич.

Во времена «Югославского кризиса», в ноябре 1991 года, Затон, как и другие пригороды Дубровника, и сам Дубровник, попал в зону военных действий.

Описание 
Населённый пункт включает в себя 4 селения: Затон-Мали, Затон-Велики, Стиковица и Врбица.

В Затон-Велики есть небольшая пристань. Пешеходная тропа в гору ведёт к селу  (4,5 км), расположенному на пути к .

Основные занятия местных жителей: обслуживание туристов (сдача в наём апартаментов, рестораны, водные виды спорта и пр.), рыболовство, виноградарство и выращивание маслин.

В Затоне есть несколько ресторанов, пиццерия, небольшой продуктовый магазин, пекарня, работают отделения почты и банка.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Дубровницко-Неретвинской жупании